Caraco peut désigner :

 Caraco, un vêtement ;
 plusieurs personnes s'appellent .